Lunnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lunnsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (2 ha)
Lunnsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (1,27 km²)

Se även
Lunnasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn